Андре́й Трофи́мович Трофи́мов:
 Трофимов, Андрей Трофимович (1894—1947) — советский педагог, переводчик, автор учебно-методических изданий для учащихся чувашских школ, букварей для детей, взрослых, в том числе слепых.
 Трофимов, Андрей Трофимович (1911—1943) — пехотинец, рядовой, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.